Winthrop (Arkansas)
Winthrop (Iowa)
Winthrop (Maine)
Winthrop (Massachusetts)
Winthrop (Minnesota)
Winthrop (Washington)

Zie ook

Brasher Falls-Winthrop (New York)